Моркен:

 Моркен, Сверре — норвежский художник, гравёр, автор новой версии национального герба
 Моркен — тауншип в округе Клей, Миннесота, США.